Biokunststoff oder Bioplastik (englisch bioplastics) ist die Bezeichnung für
 einen Kunststoff auf der Basis nachwachsender Rohstoffe, siehe Bio-basierter Kunststoff
 einen Kunststoff, der biologisch abgebaut wird, siehe Biologisch abbaubarer Kunststoff